Saad Falah (1971. június 1.–) iraki nemzetközi labdarúgó-játékvezető. Teljes neve Falah Abid Saad.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő játékvezető bizottsága minősítése alapján lett az 1. Liga játékvezetője. Küldési gyakorlat szerint rendszeres 4. bírói szolgálatot is végez.

Nemzetközi játékvezetés 
Az Iraki labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2009-től tartja nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának 4. bíróként segített.

WAFF U16-os labdarúgó-bajnokság
Palesztina a Nyugat-ázsiai labdarúgó-szövetség (WAFF) közreműködésével rendezte a 2013-as WAFF U16-os labdarúgó-bajnokságot, ahol az AFC JB bíróként alkalmazta.

2013-as WAFF U16-os labdarúgó-bajnokság

Katonai Világjátékok
Azerbajdzsán a Nemzetközi Katonai Sport Tanács (IMSC) vagy Conseil International du Sport militaire (CISM) közreműködésével rendezte a 2013-as férfi labdarúgó világ katonai-kupa labdarúgó tornát, ahol a FIFA JB játékvezetőként foglalkoztatta.

2013-as férfi labdarúgó világ katonai-kupa

Nemzetközi Barátság Ifjúsági Torna
Meghívásos labdarúgó torna, amit Katar minden évben megrendez az utánpótlás (esetünkben az U21-es válogatottak részére)  labdarúgás fejlesztése érdekében.

10. Nemzetközi Barátság Ifjúsági Torna

Források 

Iraki labdarúgó-játékvezetők
1971-ben született személyek
Élő személyek